Равник може бити:
 Равник (острво), ненасељено острво код Виса, Јадранско море, Хрватска
 Равник (Требње), насељено место у општини Требње, Словенија
 Равник (Блоке), насељно место у општини Блоке, Словенија
 Равник (Лупак), насељено место у општини Лупак, Румунија